Kuhnt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kuhnt (1876–1946), deutscher Politiker (SPD, USPD)
 Bernhard Kuhnt (TV-Kommissar) (* 1963), deutscher Kriminalbeamter und Fernsehschauspieler
 Dietmar Kuhnt (* 1937), deutscher Manager
 Dorit Kuhnt (* 1958), deutsche Geografin und politische Beamtin
 Frank Kuhnt (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Gottfried Kuhnt (1884–1967), deutscher Politiker (CDU)
 Hermann Kuhnt (1850–1925), deutscher Augenarzt
 Irina Kuhnt (* 1968), deutsche Hockeyspielerin

 Wolfgang Kuhnt, Mikropaläontologe